Diese Liste der Studentenverbindungen in Breslau dient der Übersicht über die 113 Breslauer Korporationen in der Zeit von 1811 bis 1935.

Vielfalt 
Vier Besonderheiten bedingten die bunte Vielfalt der Breslauer Studentenverbindungen:
 Das Erbe der Brandenburgischen Universität Frankfurt nach dem Frieden von Tilsit.
 Das Nebeneinander von  Schlesischer Friedrich-Wilhelms-Universität und Technischer Hochschule Breslau.
 Breslau war (neben Köln) die Hochburg des Katholizismus in Preußen.
 Nach Berlin hatte Breslau die größte jüdische Gemeinde in Deutschland.

Schlagende Verbindungen

Burschenbund im Burschenbunds-Convent 

 Alemannia
 Normannia (1920–1922)

Burschenschaften

In der Deutschen Burschenschaft 

 Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks → Bonn
 Arminia → Raczeks
 Germania → Raczeks
 Cheruskia → Raczeks

Im Allgemeinen Deutschen Burschenbund 

 Breslauer Burschenschaft Saxonia → Göttingen, 1986 in Burschenschaft Brunsviga Göttingen aufgegangen 
 Askania → Marburg (1930) und Fusion zur Askano-Silesia, 1934 in Neogermania Berlin aufgegangen.

Corps

Im Kösener Senioren-Convents-Verband 

  Corps Borussia Breslau
 Corps Lusatia Breslau, 1993 im Corps Lusatia Leipzig aufgegangen
 Corps Marchia Breslau (erloschen)
 Corps Marcomannia Breslau (susp.)
  Corps Silesia Breslau

Im Weinheimer Senioren-Convent 

 Corps Frisia → Corps Frisia Braunschweig
 Neo-Franconia → Corps Hannovera Hannover
  Corps Montania → ab 1933 Montania-Silingia durch Fusion mit Silingia, 1934 Umbenennung in Silingia → Corps Silingia Breslau zu Köln

Ein eigenständiger SC bestand 1920–1935.

Im Rudolstädter Senioren-Convent 

 Corps Silingia (1911) → WSC (1933 durch Verschmelzung mit Montania zu Montania-Silingia)
 Corps Frisia (1912) → WSC (1920)
 Corps Neo-Franconia (1913) → WSC (1920)
 Corps Lugia (1921) → aufgegangen in Silingia (1930)

Im Naumburger Senioren-Convent 

 Corps Agronomia
 Akad. Landwirtschaftliche Verbindung Teutonia

Verbandsfreie Corps 
 Corps Bavaria

Im Wernigeroder Jagdkorporationen Senioren-Convent 

 Jagdcorps Hubertia

Landsmannschaften in der Deutschen Landsmannschaft 

 Landsmannschaft Macaria → Landsmannschaft Macaria Köln
 Landsmannschaft Nissia
 Landsmannschaft Vandalia → Landsmannschaft Zaringia Heidelberg
 Deutsch-Akademischer Club Baltia → Landsmannschaft Zaringia Heidelberg über Vandalia (Fusion 1925)
 Landsmannschaft Teutonia
 Landsmannschaft Marcho-Borussia

Sängerschaften in der Deutschen Sängerschaft 

 Sängerschaft Leopoldina → Köln
 Sängerschaft Burgundia → Sängerschaft zu St. Pauli Jena et Burgundia Breslau in Münster
 Sängerschaft Rheinfranken

Turnerschaften im Vertreter-Convent 

 Turnerschaft Suevia → Landsmannschaft Saxo-Suevia Erlangen
 Turnerschaft Frankonia → Turnerschaft Munichia München / Bayreuth
 Turnerschaft Guestphalia

Wehrschaften 

 Landsmannschaft Ostfalia
 Altschlesische Wehrschaft Nibelungia
 Wehrschaft „Die Lützower“
 Wehrschaft Tuisconia

Fakultativ oder nicht schlagende Verbindungen

Akademische Turnvereine im ATB 

 Akademischer Turnverein → ATV Silesia Mainz
 Saxo-Silesia → ATV Saxo-Silesia Aachen
 Gotia in der Ostmark → Regensburg

Burschenschaften im Ring katholischer deutscher Burschenschaften 
 Katholische Deutsche Burschenschaft Rhenania

Fliegerschaften 

 Fliegerschaft Daedalia
 Fliegerschaft Marcho-Silesia (verbandsfrei)

Hochschulgilden in der Deutschen Gildenschaft 

 Deutsche Hochschulgilde Freiherr vom Stein
 Akademische Freischar

Landsmannschaften im Landsmannschaftlichen SC 
 Landsmannschaft Glacia
 Landsmannschaft Oberschlesien
 Landsmannschaft Flamberg-Niederschlesien

Religiöse Verbindungen

Katholische Verbindungen

Im CV 

 KDStV Winfridia (Breslau) Münster
 Rheno-Palatia → Mainz
 Salia
 Marchia → Aachen
 Greiffenstein → Frankfurt am Main

Im KV 

 Unitas
 Franko-Borussia-Breslau → Münster
 Frisia (an der TH, ab 1990 im Schwarzburgbund, vertagt) → Essen
 Alania
 Zollern
 Franko-Silesia

Im UV 

 Guestphalia-Unitas
 Sigfridia-Unitas
 Ottonia-Unitas

Im Hochland-Verband 

 Hochland-Ring Breslau

Am Fürstbischöflichen Theologischen Konvikt 
 Katholische theologische Landsmannschaft Brandenburgia
 Katholische deutsche Studentenverbindung Viadrina
 Nissia
 Glatziana
 Katholische deutsche Theologen-Vereinigung Matthesia
 Olmutzia
 Regio-Taberna

Evangelische Verbindungen

Im Wartburg-Kartell 

 Akademisch-Evangelische Verbindung Wartburg

Im Wingolfsbund 

 Breslauer Wingolf
 Wingolf an der TH zu Breslau
Die Breslauer Wingolfsverbindungen existieren durch die Traditionspflege des Mainzer Wingolfs fort.
Seit den 1980er Jahren gibt es einen Breslauer Traditionschargierten, zudem tragen die alle Chargierten für ihre Amtszeit zum Mainzer auch das Breslauer Band.
Neben den Chargierten besteht auch ein Breslauer Philisterverein fort.
Die Pflege des Breslauer Erbes wird jedes Semester durch Breslauer Kneipen und das Breslauer Stiftungsfest (im Sommersemester 2016 das 145.) vorangetrieben.

Jüdische Verbindungen

Im Kartell-Convent 

 Viadrina
 Freie Vereinigung Studierender
 Akademischer Fechtclub Saxonia
 Studentisch-wissenschaftliche Verbindung Thuringia

Im Kartell Jüdischer Verbindungen 
 VJSt Hasmonaea
 Zephirah
 Sport-Verbindung Jüdischer Studenten
 Hacheruth
 Hatikwah

Im Bund Jüdischer Akademiker 
 Vereinigung Jüdischer Akademiker

Sängerverbindungen im Sondershäuser Verband 

 Sängerschaft Fridericiana

Verbindungen im Deutschen Wissenschafter-Verband 

 Evangelisch-Theologische Verbindung Vittembergia
 Mathematisch-naturwissenschaftliche Verbindung Cimbria
 Akademisch-Naturwissenschaftlicher Verein Breslau
 Deutsche wissenschaftliche Verbindung Hohenstaufen
 Philologische Verbindung Viadrina
 Wissenschaftliche Verbindung Staufia

Verbindungen im Schwarzburgbund 

 Ostmark → Regensburg

Vereine Deutscher Studenten 

 VDSt Breslau I → Bochum
 VDST Breslau II → Aachen

Sonstige Verbindungen

Verbandsfreie 
 Akademisch-Literarischer Verein
 Freie wissenschaftliche Verbindung Wikingia
 Verbindung Polonia

Im Bamberger Chargierten-Convent 
 Akademische Verbindung Tiziana

Im Miltenberger Ring 

 Wratislawia

Vereine

Im Bund Freier Wissenschaftlicher Vereinigungen 
 Akademisch-rechtswissenschaftlicher Verein
 Akademisch-Medizinischer Verein

Im Verbands-Korporationen-Convent 
 Akademisch-wissenschaftlicher Verein
 Grenzmannschaft Altpreußen im Marienburger Grenzmannschafter-Convent
 Akademisch-zahnärztlicher Verein im Kartell der Akademisch-zahnärztlichen Vereine

Im Leuchtenburg-Verband 
 Evangelisch-lutherischer Studentenverein Philadelphia

Frauenverbindungen

Im Verband der Katholischen Deutschen Studentinnenvereine 
 Verein Katholischer Deutscher Studentinnen Viadrina-Herwara

Im Deutschen Verband Akademischer Frauenvereine 
 Deutscher Studentinnenverein

Im Hochland-Verband 
 Hochland-Lioba

Verbandsfrei 
 Deutsche Christliche Vereinigung Studierender Frauen

Merkmale

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 28–35, 126–127.
 Heinz Gelhoit: Das Korporationswesen in Breslau 1811–1938. WJK-Verlag 2009. GoogleBooks
 Paulgerhard Gladen: Die Kösener und Weinheimer Corps. Ihre Darstellung in Einzelchroniken. WJK-Verlag, Hilden 2007, ISBN 978-3-933892-24-9.
 Michaela Neubert, Matthias Stickler: Die Korporationen in Breslau – Viadrina im K.C. In: Der Jahreskalender 2016 der Deutschen Gesellschaft für Hochschulkunde (DGfH) mit dem thematischen Schwerpunkt „Das paritätische und jüdische Verbindungswesen“. Einst und Jetzt, Bd. 61 (2016), S. 80–82.
 Manfred Schubert, Aloys Schaefer, "Das Verbindungswesen in Breslau" in "Greiffenstein – Die Breslauer Jahre 1924 bis 1934", Veröffentlichungen des Archivvereins der Markomannia", Bd. 27, S. 166ff

Weblinks 
 Peter Pragal: Alte und neue Studentenheimat. Wie Corps und Burschenschaften aus Breslau und Königsberg nach 1945 ihre Tradition fortführen (Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2017)

Einzelnachweise 

Breslau
!